New York City Police Department (NYPD), de politie van New York
N.Y.P.D. (televisieserie), een misdaadserie die werd uitgezonden van 1967 tot 1969
NYPD Blue, een politieserie die in Nederland door de NCRV en in België door de VTM werd uitgezonden.